Ріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Ріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Ріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Ріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан
 Ріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара